Middleburg (Carolina do Norte)
Middleburg (Flórida)
Middleburg (Pensilvânia)
Middleburg (Virgínia)
Middleburg Heights

Ou ainda:
Middlebury (Indiana)

Desambiguações de topônimos